Hert ist der Familienname folgender Personen:

 Albert De Hert (1921–2013), belgischer Fußballspieler

 Tamara Hert (geb. 1940), Schweizer Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Herth
 Herdt
 Herd (Begriffsklärung)
 Herts
 Hertz
 Herz (Begriffsklärung)